Розенберг — прізвище німецького або єврейського походження а також топонім.

 Розенберг — місто в окрузі Форт-Бенд, штат Техас, США.

 Розенберг Альфред — (1893 — 1946) — німецький нацистський лідер, військовий злочинець.
 Розенберг Андреас — (1906 — 2002) — французький художник
 Розенберг Борис Олександрович (1936—2008) — учений-хімік, фахівець в галузі хімічної фізики високомолекулярних сполук.
 Розенберг Борис Семенович (* 1962) — колишній радянський спортсмен-настільний тенісист. Шестиразовий чемпіон СРСР.
 Розенберг Джуліус і Етель — американські комуністи, страчені за звинуваченням у шпигунстві.
 Розенберг Геннадій Самуїлович — російський вчений, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент Російської академії наук.
 Густав Отто Розенберг (; 1872 — 1948) — шведський ботанік.
 Розенберг Олександр Мінейович — радянський вчений в галузі різки металів.
 П'єр Розенберг (*1936) — французький історик мистецтва.
 Пол Розенберг — американський музичний менеджер
 Розенберг Роза (1921—1981) — мексиканська художниця, уродженка Львова
 Розенберг Руслан Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фанні (Фелія) Розенберг (1883-1964) - російсько-італійська перекладачка, драматург, прозаїк, відома під псевдонімом Лія Неанова; дружина Осипа Бліндермана.

Інше 
 Леон Бакст (справжнє ім'я — Лейб-Хаїм Ізраїлевич, або Лев Самійлович Розенберг; 1866—1924) — російський художник, сценограф, книжковий ілюстратор
 Владич Леонід Володимирович (справжнє ім'я — Іоан Вольф-Пінхасович Ройзенберг (Розенберг); 1913—1984) — радянський мистецтвознавець, педагог
 Килимник Олег Володимирович (справжнє прізвище Розенберг;1913—2001) — український критик та літературознавець, член Спілки письменників України.

Див. також 
 Розенборг
 Розенбергер
Єврейські прізвища
Німецькі прізвища